Assedio di Asola può riferirsi a:

 Assedio di Asola – dipinto del Tintoretto (1544-1545)
 Assedio di Asola (1483)
 Assedio di Asola (1516)